Mistrzostwa Nigerii w Lekkoatletyce 2010 – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się między 24 i 26 czerwca w Calabar.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Bibliografia 
 
 
 
 

2010 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka w Nigerii
2010 w Afryce
Nigeria w XXI wieku
Mistrzostwa krajowe w lekkoatletyce